Ceratosuchops é um gênero de dinossauro terópode espinossaurídeo achado na Formação Wessex, Ilha de Wight, Sul da Grã-Bretanha. Essa formação é de idade Barremiana e data de há 129 a 125 milhões de anos. Até ao momento só uma espécie foi nomeada: Ceratosuchops inferodios. O nome do gênero significa "Rosto de Crocodilo com Chifres", em alusão às protuberâncias atrás dos olhos, que em vida apoiariam estruturas queratinosas, e à anatomia do crânio, que é semelhante de um crocodilo. Já o epíteto específico significa "garça do inferno", referenciando sua ecologia, que provavelmente era semelhante a de uma garça.

Este é o quarto barioniquíneo conhecido da Grã-Bretanha, junto com Baryonyx, Riparovenator e o duvidoso Suchosaurus.

Descoberta e nomeação 
O holótipo do gênero consiste de 3 elementos: IWCMS 2014.95.5, uma pré-maxila; IWCMS 2021.30 um fragmento posterior de pré-maxila e IWCMS 2014.95.1-3, uma caixa craniana quase completa porém desarticulada. Além do holótipo, um pós-orbital direito também é atribuído ao táxon: IWCMS 2014.95.4. Esses fósseis foram encontrados em Chilton Chine, um relevo costeiro encontrado na costa sudoeste da Ilha de Wight, Inglaterra. As rochas dessa localidade são parte da Formação Wessex, do Grupo Wealden, e datam da idade Barremiano|Barremiana do Cretáceo Inferior, há entre 129 a 125 milhões de anos.

O nome Ceratosuchops une Cerato, que significa chifre em grego, com Sucho, crocodilo, e Ops, que se traduz como face. Já o epíteto específico C.inferodios combina infernus e erodiós, que significam, respectivamente, "inferno" e "garça" em latim e grego, fazendo alusão a ecologia semelhante a uma Garça presumida para o táxon. A combinação final significa "Garça do inferno rosto de crocodilo com chifres".

Descrição e paleobiologia 

Ceratosuchops era um dinossauros carnívoro bípede de porte médio para grande, com cerca de 8 metros de comprimento. Semelhantemente a os outros espinossaurídeos, era adaptado para caçar peixes e viver em regiões ribeirinhas. Como era parte da subfamília Baryonychinae, presume-se que tinha uma estilo de vida intermediário entre os Terópodes comuns terrestres e os espinossauríneos, que por sua vez passavam grande parte de sua vida em corpos de água.

A narina de Ceratosuchops possui uma tuberosidade discreta, que provavelmente servia de apoio para os a musculatura da narina, e talvez permitisse o fechamento da narina, uma adaptação associada a imersão aquática.

Paleoecologia 
Ceratosuchops vivia em um habitat mediterrâneo seco na Formação Wessex, onde os rios abrigavam zonas ribeirinhas. Como a maioria dos espinossauros, ele teria se alimentado de presas aquáticas e terrestres de pequeno a médio porte disponíveis nessas áreas.

A Formação Wessex também era lar de uma variedade enorme de terópodes, como o espinossaurídeo Riparovenator, o carcharodontossauro Neovenator e o dromeossaurídeo Vectiraptor, além de saurópodes e famosos ornitíquios, dentre eles Iguanodon, Polacanthus e Hypsilophodon.

Classificação 
Ceratosuchops é parte do clado Ceratosuchopsini, junto com Riparovenator e Suchomimus, dentro da subfamília Baryonychinae dos Spinosauridae. O cladograma abaixo é de Barker et al (2021), o artigo de descrição de Ceratosuchops e Riparovenator.

Fósseis da Grã-Bretanha
Espécies fósseis descritas em 2021
Spinosauridae